Harlin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Dennis Harlin (född 1941), svensk militär
 Gösta Harlin (1899–1979), svensk musiker
 John Harlin (1935–1966), amerikansk bergbestigare
 Renny Harlin (född 1959), finländsk filmregissör och -producent
 Tord Harlin (född 1935), svensk biskop